Piotr Klepczarek (ur. 1982) – polski piłkarz i piłkarz plażowy 
 Piotr Klepczarek (ur. 1984) – polski piłkarz